Михаил Федин:
 Федин, Михаил Акимович (1922—2001) — Герой Советского Союза.
 Федин, Михаил Александрович (1920—1948) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.